Rätten att älska kan syfta på:

 Rätten att älska (1920) – en amerikansk film från 1920 med originaltiteln The Right to Love
 Rätten att älska (1930) – en amerikansk film från 1930 med originaltiteln The Right to Love
 Rätten att älska (1956) – en svensk film från 1956